Lechnitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Лешница) :
Lechnitsa, village bulgare de l'obchtina de Sandanski, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Lechnitsa, village bulgare de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch ;
en macédonien (le nom étant écrit Лешница) :
Lechnitsa, village macédonien de la municipalité de Gostivar ;
Lechnitsa, village macédonien de la municipalité de Zaïas.